Mal se poate referi la:

Mal o formă de relief

Mal o localitate din Caraș-Severin România
Mal o localitate din Sălaj România

Vezi și
 Malu (dezambiguizare)